William »Willie« Charles Renshaw, angleški tenisač, * 3. januar 1861, Leamington, Warwickshire, Anglija, Združeno kraljestvo, † 12. avgust 1904, Swanage, Dorset, Anglija.

William Renshaw je sedemkrat osvojil Prvenstvo Anglije v posamični konkurenci, ker je rekord, ki si ga deli s Petom Samprasom in Rogerjem Federerjem. Zmagal je v letih 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886 in 1889, edini poraz v finalih mu je leta 1890 prizadejal Willoughby Hamilton. Po trikrat je v finalih premagal Herberta Lawforda in brata dvojčka Ernesta, s katerim je dobil turnir še petkrat v konkurenci moških dvojic. Bil je prvi predsednik angleške teniške zveze (Lawn Tennis Association). Leta 1983 je bil posmrtno sprejet v Mednarodni teniški hram slavnih.

Finali Grand Slamov

Posamično (8)

Zmage (7) 

|-bgcolor="#CCFFCC"
| 1881 || Prvenstvo Anglije ||  John Hartley || 6–0, 6–1, 6–1
|-bgcolor="#CCFFCC"
| 1882 || Prvenstvo Anglije <small>(2) ||  Ernest Renshaw || 6–1, 2–6, 4–6, 6–2, 6–2
|-bgcolor="#CCFFCC"
| 1883 || Prvenstvo Anglije <small>(3) ||  Ernest Renshaw || 2–6, 6–3, 6–3, 4–6, 6–3
|-bgcolor="#CCFFCC"
| 1884 || Prvenstvo Anglije <small>(4) ||  Herbert Lawford || 6–0, 6–4, 9–7
|-bgcolor="#CCFFCC"
| 1885 || Prvenstvo Anglije <small>(5) ||  Herbert Lawford || 7–5, 6–2, 4–6, 7–5
|-bgcolor="#CCFFCC"
| 1886 || Prvenstvo Anglije <small>(6) ||  Herbert Lawford || 6–0, 5–7, 6–3, 6–4
|-bgcolor="#CCFFCC"
| 1889 || Prvenstvo Anglije <small>(7) ||  Ernest Renshaw || 7–5, 6–2, 4–6, 7–5
|}

Porazi (1) 

|-bgcolor="#CCFFCC"
| 1890 || Prvenstvo Anglije ||  Willoughby Hamilton || 6–8, 6–2, 3–6, 6–1, 6–1
|}

Moške dvojice (5)

Zmage (5) 

|- bgcolor="#CCFFCC"
| 1884
| Prvenstvo Anglije
|  Ernest Renshaw
|  Ernest Lewis E.L. Williams
| 6–3, 6–1, 1-6, 6-4
|- bgcolor="#CCFFCC"
| 1885
| Prvenstvo Anglije <small>(2)
|  Ernest Renshaw
|  C.E. Farrer A.J. Stanley
| 6–3, 6–3, 10-8
|- bgcolor="#CCFFCC"
| 1886
| Prvenstvo Anglije <small>(3)
|  Ernest Renshaw
|  C.E. Farrer A.J. Stanley
| 6–3, 6–3, 4-6, 7-5
|- bgcolor="#CCFFCC"
| 1888
| Prvenstvo Anglije <small>(4)
|  Ernest Renshaw
|  Herbert Wilberforce Patrick Bowes-Lyon
| 2-6, 1-6, 6-3, 6-4, 6-3
|- bgcolor="#CCFFCC"
| 1889
| Prvenstvo Anglije <small>(5)
|  Ernest Renshaw
|  Ernest Lewis George Hillyard
| 6–4, 6–4, 3-6, 0-6, 6-1
|}

Sklici

Zunanje povezave

 

Angleški tenisači
Sprejeti v Mednarodni teniški hram slavnih
Dvojčki v športu